Herbert Johnson est un nom pouvant désigner:

 (1868-1928), homme d'affaires américain
 (1872-1942), brigadier-général américain
 (1878-1946), dessinateur américain de bande dessinées
 (1879-1942), joueur australien de football australien
 (1889-1962), homme politique australien 
 (1899-1978), homme d'affaires américain
 (1928-2021), joueur américain de football
 (né en 1958), homme d'affaires américain
 (né en 1962), joueur américain de basket-ball

Voir aussi

Johnson, Herbert